

Ружина — село в гміні Левін-Бжеський Бжезького повіту Опольського воєводства
 Ружина — село в гміні Семпополь Бартошицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Ружина — село, громада округу Лученець, Банськобистрицький край.